Osoby o tym nazwisku:
 Bogumił Szreder – polski polityk i samorządowiec, rolnik, poseł na Sejm
 Feliks Szreder – katolicki zakonnik, teolog, biblista, tłumacz
 Leszek Szreder – polski oficer
 Marcin Adam Szreder – polski przedsiębiorca i zawodnik K-1
 Mirosław Szreder – polski ekonomista